Deux navires de la Marine royale canadienne portent le nom de NCSM Ville de Québec :
 le , une corvette de  en service de 1942 à 1945 ;
 le , une frégate de classe Halifax lancée en 1993.

Ville de Québec